Sirkansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sirkansaari, Rautalampi, Inre Savolax, 
 Sirkansaari, Salo, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar